Football Club Pohang Steelers – società calcistica sudcoreana
 Pittsburgh Steelers – squadra di football americano della National Football League